Bränntjärn eller Bränntjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bränntjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664949-145830), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (19,2 ha)
Bränntjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664996-146431), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Bränntjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,1 ha)
Västra Bränntjärnen, sjö i Torsby kommun,  (5,1 ha)
Östra Bränntjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (2,7 ha)
Bränntjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ljusnarsbergs kommun och Ludvika kommun,  (11,9 ha)
Bränntjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (13,1 ha)
Bränntjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (4,2 ha)
Bränntjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666225-143272), sjö i Ludvika kommun, 
Bränntjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667305-142681), sjö i Ludvika kommun, 
Bränntjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688488-146711), sjö i Härjedalens kommun, 
Bränntjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688561-146431), sjö i Härjedalens kommun, 
Bränntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Bränntjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bränntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bränntjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Östra Bränntjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Bränntjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,57 ha)
Bränntjärnarna, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Bränntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707360-158621), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bränntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708537-160186), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bränntjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Bränntjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,4 ha)
Nedre Bränntjärnen, sjö i Härnösands kommun, 
Övre Bränntjärnen, sjö i Härnösands kommun,  (2,6 ha)
Bränntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Bränntjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (4,56 ha)
Bränntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715181-168892), sjö i Vindelns kommun, 
Bränntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716497-167415), sjö i Vindelns kommun, 
Bränntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716553-168950), sjö i Vindelns kommun, 
Bränntjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719670-170332), sjö i Norsjö kommun,  (2,9 ha)
Bränntjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720498-170342), sjö i Norsjö kommun,  (5,47 ha)
Bränntjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Bränntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (8,93 ha)
Lill-Bränntjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (3,06 ha)
Stor-Bränntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (24 ha)
Stor-Bränntjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (8,53 ha)
Bränntjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (5,88 ha)
Bränntjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (3,69 ha)
Bränntjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun och Älvsbyns kommun,  (15,7 ha)
Gammel-Bränntjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Bränntjärnarna, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,44 ha)
Bränntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727010-166188), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (25,4 ha)
Bränntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729777-166309), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,27 ha)
Bränntjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bränntjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (5,57 ha)
Bränntjärnen (Stensele socken, Lappland, 720913-158888), sjö i Storumans kommun,  (39,4 ha)
Bränntjärnen (Stensele socken, Lappland, 723853-155072), sjö i Storumans kommun, 
Bränntjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,

Se även
Bränntjärnstorpet, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn